Ammertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ammertjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (28,1 ha)
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 729955-152372), sjö i Sorsele kommun,  (9,39 ha)
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 729969-152256), sjö i Sorsele kommun, 
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 729984-152335), sjö i Sorsele kommun, 
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 730012-152275), sjö i Sorsele kommun,  (8,85 ha)
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 730026-152229), sjö i Sorsele kommun, 
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 730034-152185), sjö i Sorsele kommun, 
Ammertjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 730054-152212), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn